Slovenija:
 Bitnje, naselje u općini Bohinj
 Spodnje Bitnje, naselje u općini Kranj
 Srednje Bitnje, naselje u općini Kranj
 Zgornje Bitnje, naselje u općini Kranj